Мараваль (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мараваль, Аксель (род. 1993) — французский футболист, вратарь.
 Мараваль, Хосе Антонио (1911—1986) — испанский историк, эссеист.